Medaille van de Veteranenverenigingen (Mecklenburg-Schwerin), een onderscheiding voor verdienstelijke leden van een veteranenvereniging in het Groothertogdom Mecklenburg-Schwerin
 Medaille van de Veteranenverenigingen (Mecklenburg-Strelitz), een onderscheiding voor verdienstelijke leden van een veteranenvereniging in het Groothertogdom Mecklenburg-Strelitz